Сен-Франсуа () — город и коммуна на острове Гваделупа, заморском департаменте Франции.

География 
Коммуна Сен-Франсуа находится на крайнем востоке Гваделупы, на острове Гранд-Тер, на берегу Атлантического океана. Крупный центр туризма, с большим количеством современных отелей, спортивных площадок, пляжей и казино. Морской порт, осуществляющий регулярное сообщение с южной частью Гваделупы, островом Бас-Тер. Аэропорт.

В административном отношении коммуна входит в одноимённый кантон округа Пуант-а-Питр заморского департамента Гваделупа, региона Гваделупа.

Сен-Франсуа является также центром обширного сельскохозяйственного района, на территории которого уже с XVIII столетия выращивались тропические и субтропические культуры.

Города-партнёры 
  Уида, Бенин

Города Франции
Коммуны заморского департамента Гваделупа